Ларс Эрик Эриксен (; род. 29 декабря 1954 года, Осло) — норвежский лыжник, призёр Олимпийских игр, чемпион мира, победитель этапа Кубка мира.

В Кубке мира Эриксен дебютировал в 1982 году, в марте 1984 года одержал свою единственную в карьере победу на этапе Кубка мира. Кроме этого имеет на своём счету 3 попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Эриксена в общем итоговом зачёте Кубка мира является 8-е место в сезоне 1983/84.

На Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде завоевал серебро в эстафете, кроме того занял 10-е место в гонке на 15 км, 10-е место в гонке на 30 км и 4-е место в гонке на 50 км.

На Олимпиаде-1984 в Сараево стартовал в трёх гонках, эстафета — 4-е место, 30 км коньком — 6-е место, 50 км классикой — 11-е место.

За свою карьеру на чемпионатах мира завоевал одну золотую, одну серебряную и две бронзовую медали, наиболее успешным стал для Эриксена чемпионат мира-1982, на котором он завоевал три медали.

Ссылки 
 
 

Лыжники Норвегии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Победители Хольменколлена